Старт може да се отнася за:

 СТАРТ, международен договор
 Старт, български спортен вестник
 ИК Старт, норвежки футболен отбор